«Громадські зв'язки» — американська навчальна програма громадської дипломатії
 Зв'язки з громадськістю